L'edizione 1955-56 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del SK Rapid Wien.

Capocannoniere del torneo fu Johann Buzek del First Vienna con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Rapid Wien Campione d'Austria 1955-56.
 SK Rapid e Wacker ammesse alla Coppa Mitropa 1956.
 FC Wien e ESV Austria Graz retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
Fußball-Bundesliga (Austria)